Il existe plusieurs localités en Afrique portant ce nom :
 Deux localités au Burkina Faso :
Dandougou dans le département de Mangodara ;
Dandougou dans le département de Sidéradougou ;
 Dandougou Fakala, commune dans le Cercle de Djenné et la région de Mopti au Mali ;
 Dandougou, localité de Côte d'Ivoire.

Homonymie de toponyme